I Difensori – un gruppo di supereroi dell'universo Marvel Comics
 Difensore – un ruolo in alcuni sport di squadra come il calcio
 Difensori – vigilanti segreti dell'Irlanda del XVIII secolo